

Carriera 
Il 20 luglio 2020 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra bulgara del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 luglio 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Astana: 2022

Note

Collegamenti esterni